

Persone 
 Mette Abildgaard – politica danese
 Nicolai Abraham Abildgaard – pittore danese
 Oliver Abildgaard – calciatore danese, centrocampista
 Peter Christian Abildgaard – medico, veterinario e naturalista danese
 Søren Abildgaard – pittore danese